Elias Stenman, född 23 december 2002 i Norrtälje, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Skellefteå AIK i SHL.

Klubbar
  Skellefteå AIK J20, Superelit (2018/2019 - 2021/2022)
  Skellefteå AIK, SHL (2020/2021 - )

Referenser 

Män
Födda 2002
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Skellefteå AIK
Svenska idrottare under 2000-talet
Personer från Norrtälje